Куличек — название рек в России:

 Куличек (приток Агуйдата) — в Томской области.
 Куличек (приток Куендата) — в Томской области.
 Куличек (приток Тобола) — в Тюменской области.